New může být:

 New (album) – album hudebníka Paula McCartneyho
 New (píseň, Paul McCartney) – píseň hudebníka Paula McCartneyho
 New (píseň, No Doubt) – píseň skupiny No Doubt